Макси́м Алекса́ндрович Ша́цких  (; ; 30 августа 1978, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекский футболист, нападающий. Выступал за сборную Узбекистана с 1999 по 2011 год, являлся её капитаном. На клубном уровне наиболее известен по выступлениям за киевское «Динамо» (1999—2009). Лучший бомбардир в истории чемпионата Украины (124 мяча). Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан (2000). Спортивный директор ташкентского клуба «Пахтакор». С июля 2022 года назначен главным тренером ташкентского клуба «Пахтакор».

Биография

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в ДЮСШ «Пахтакор» в Ташкенте. В начале карьеры играл в российских клубах низших лиг таких как : «Сокол-ПЖД», «Торпедо» (Волжский), «Лада-Тольятти-ВАЗ», «Газовик-Газпром» и «Балтика».

«Динамо» (Киев) 
В 1999 году перешёл в киевское «Динамо», возглавляемое Валерием Васильевичем Лобановским, где провёл последующие десять лет. Дважды становился лучшим бомбардиром украинского чемпионата: в сезоне 1999/00 с 20 голами и в сезоне 2002/03 с 22 голами (тем самым повторив рекорд Сергея Реброва, который забил 22 гола в сезоне 1997/98 также в составе ФК «Динамо» Киев). 28 июля 1999 года Шацких провёл свой дебютный гол в Лиге чемпионов УЕФА в матче против «Жальгириса» из Вильнюса. Тем самым он стал первым футболистом из Азии, забившим гол в Лиге чемпионов УЕФА и вторым узбекским после Мирджалола Касымова, забившим гол в турнирах под эгидой УЕФА. Всего за 9 сезонов в ЛЧ Шацких забил 11 голов.

В составе «Динамо» в высшей лиге Украины провёл 215 матчей, забил 97 мячей. В матче последнего тура чемпионата Украины 2008-09 26 мая 2009 года между «Динамо» и донецким «Шахтёром» на стадионе «Динамо» им. В. В. Лобановского болельщики киевлян вывесили несколько плакатов со словами благодарности и огромный баннер с фотографией нападающего в костюме лётчика и надписью «Истребитель МАХ 16. 328 боевых вылетов, 142 сбитых», устроив тем самым красочные проводы форварду. Однако в том матче тренер киевлян Юрий Сёмин не выпустил Максима на поле.

В Кубке Украины провёл 36 матчей, забил 22 мяча. В еврокубках сыграл 73 матча, забил 23 мяча.

«Арсенал» (Киев) 

По окончании контракта с «Динамо» перешёл в киевский «Арсенал». В составе «Арсенала» в премьер-лиге чемпионата Украины провёл 93 матча, забил 22 мяча.

4 апреля 2010 года в матче «Арсенал» (Киев) — «Металлург» (Запорожье) (2:0) забил свой 100-й гол в чемпионате Украины по футболу, для чего ему понадобилось 222 матча.

15 августа 2010 года в матче «Арсенал» Киев — «Волынь» Луцк (1:1), забив на 71-й минуте гол в ворота «Волыни», установил рекорд чемпионатов Украины — первым забил 100 мячей с игры.

В Симферополе, 11 сентября 2010 года («Таврия» — «Арсенал», 0:1), Максим Шацких провёл 500-й официальный матч в своей профессиональной карьере (матчи за клубы в чемпионатах, кубках, еврокубках и за сборную Узбекистана), забив при этом 217 мячей.

Матч «Арсенал» — «Ильичёвец» (3:1), состоявшийся 20 марта 2011 года, стал для Максима Шацких юбилейным 250-м матчем, сыгранным в высшей премьер-лиге чемпионатов Украины. В этой игре на 43 минуте Шацких отметился голом в ворота соперника, который стал 109-м голом Максима в чемпионатах Украины.

«Черноморец» 
14 января 2013 года перешёл в одесский «Черноморец», подписав контракт на 2,5 года.
16 марта 2013 года дебютировал за «Черноморец» в матче против клуба «Шахтер» (Донецк). 1 июня 2013 года по обоюдному согласию расторг контракт с ФК «Черноморец». После этого игрок вернулся в киевский «Арсенал».

«Говерла» 
30 декабря 2013 года Шацких подписал контракт на 2,5 года с «Говерлой» Ужгород. 27 июля 2014 года в матче украинской премьер-лиги 2013-14 Говерла — Карпаты Львов, закончившийся ничьей 2:2, он провёл первый гол своей команды и довёл общее количество своих голов в украинской премьер-лиги до 122 голов. 2 августа 2014 года в гостевом матче против Металлурга Шацких провёл свой 123-й гол и сравнялся по голам с Сергеем Ребровым. 4 октября 2014 стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины, забив свой 124-й гол в рамках украинского первенства.

В 2016 году завершил карьеру игрока.

Карьера в сборной 
В 2003 году Шацких был признан третьим, а в 2005 году — вторым игроком Азии. Считается одним из лучших футболистов Узбекистана.

Полуфиналист Кубка Азии 2011 в составе сборной Узбекистана. 15 октября 2008 года забил свой 30-й гол за сборную в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 против сборной Японии, обойдя Мирджалола Касымова (29 голов) в списке лучших бомбардиров в истории сборной Узбекистана. 29 мая 2014 года Максим провёл свой последний и прощальный матч за сборную Узбекистана в товарищеской игре против сборной Омана в Ташкенте. Матч закончился поражением 0:1 сборной Узбекистана. Всего за сборную Узбекистана провёл 61 матч, забив 34 мяча.

Тренерская карьера

«Динамо» Киев (ДЮФШ) 
В 2016 году Шацких стал тренером академии «Динамо» (Киев) — «ДЮФШ „Динамо“ им. В. В. Лобановского». Проработал там 1 год.

«Динамо» (Киев) 
2 июня 2017 года главным тренером киевского «Динамо» стал Александр Хацкевич. Белорусский специалист включил Шацких в список своих ассистентов.

«Ротор» (Волгоград) 
20 декабря 2019 года главным тренером волгоградского «Ротора» стал Александр Хацкевич. Белорусский специалист включил Шацких в список своих ассистентов.

В марте 2021 года Хацкевич был отправлен в отставку с формулировкой «Чтобы решить задачу на сезон». Вместе с ним покинул команду и Максим Шацких. После 23 туров Премьер Лиги команда занимала 13-е место. До зоны прямого вылета было 4 очка. По итогам сезона «Ротор» не сохранил место в Премьер Лиге.

«Пахтакор» (Ташкент) 
2 июня 2022 года Максим Шацких был назначен спортивным директором ташкентского «Пахтакора».

16 июля назначен главным тренером клуба. Специалист подписал с «Пахтакором» контракт на три года. В его тренерский штаб вошли Вячеслав Беляев и Виталий Шпанюк.

Под руководством Максима Шацких ташкентский «Пахтакор» по итогам сезона стал чемпионом Узбекистана.

Клуб бомбардиров имени Олега Блохина 
В апреле 2012 года Максим Шацких включён в состав членов символического Клуба украинских бомбардиров имени Олега Блохина, как футболист, забивший в составе украинских команд 100 и более мячей. На счету Шацких в составе украинских клубов — 171 забитый мяч.

Клуб бомбардиров-легионеров имени Максима Шацких 
В июле 2010 года по инициативе спортивного журналиста Виктора Хохлюка и с согласия самого футболиста был основан Клуб бомбардиров для иностранных футболистов выступающих в украинских командах, названный в честь футболиста Клуб Максима Шацких.

Достижения

Как футболист 

 Командные
 Чемпион Украины (6): 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09
 Обладатель Кубка Украины (5): 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07
 Второй призёр чемпионата Украины (3): 2001/02, 2004/05, 2005/06
 Финалист Кубка Украины (2): 2001/02, 2012/13
 Обладатель Суперкубка Украины (2): 2004, 2006
 Обладатель Кубка Первого канала: 2008
 Второй призёр чемпионата Казахстана: 2009

 Личные
 Лучший бомбардир сборной Узбекистана по футболу: 34 гола.
 Лучший бомбардир чемпионата Украины (2): 1999/2000, 2002/03
 Футболист года в Узбекистане (№ 1): 2003, 2005, 2006, 2007
 Футболист года в Узбекистане (№ 3): 2004
 Член бомбардирского Клуба Олега Блохина: 171 гол
 Член бомбардирского Сергея Реброва: 124 гола.
 Основатель Клуба бомбардиров-легионеров украинских команд: 171 гол
 Член бомбардирского Клуба Олега Протасова: 183 гола<ref>Виктор Хохлюк: «Шацких, Бакаев и Геворкян в числе лучших бомбардиров из бывшего Союза» статья в еженедельнике «Интерфутбол». — Ташкент. — № 23 (491), стр. 10—11. июнь 2018 год</ref>.

Как тренер 
 Чемпион Узбекистана: 2022

Статистика выступлений

Клубная

Семья 
Старший брат, Олег, также профессиональный футболист, выступал за сборную Узбекистана.

Примечания

Литература 
 Виктор Хохлюк: «Голеадоры». — Луганск. — 2012. — стр. 131. ISBN 978-966-158-934-5.
 Виктор Хохлюк: «Наши футбольные легенды. Голеадоры бывшего СССР в футбольных битвах зарубежья». — Москва. — 2018. — стр. 189. ISBN 978-5-604-10716-4.
 Виктор Хохлюк. «Клубу Максима Шацких 8 лет». — Еженедельник «Интерфутбол». — № 29 (497), стр. 6—7. Ташкент. Июль 2018 года.
 Виктор Хохлюк. «О Максе 16 замолвим мы слово!». — Еженедельник «Интерфутбол». — № 40 (559), стр. 8—9. Ташкент. Октябрь 2019 года.
 Виктор Хохлюк. «Клуб Максима Шацких: Макс 16 может отдыхать спокойно». — Еженедельник «Интерфутбол». — № 51 (570), стр. 7. Ташкент. Декабрь 2019 года.

Ссылки 
 Клуб бомбардиров-легионеров Максима Шацких

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Говерла»
Клуб Сергея Реброва
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры ФК «Пахтакор»